Kabinett Mitsotakis steht für:

 Kabinett Kyriakos Mitsotakis, seit dem 9. Juli 2019 die Regierung Griechenlands
 Kabinett Konstantinos Mitsotakis (11. April 1990 bis 13. Oktober 1993)